Moreno kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco Moreno
 Ana G. Moreno
 Francisco Pascacio Moreno
 Pedro Pablo Moreno
 Margarita Moreno Sanz

Robotskapade auktorsförkortningar